Сезон Формулы-1 1978 года — 29-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 15 января по 8 октября и состоял из 16 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших гонщиков гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Марио Андретти

|align="right"|64
|-
! 2
|  Ронни Петерсон

|
|
|align="right"|51
|-
! 3
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|48
|-
! 4
|  Ники Лауда

|align="right"|44
|-
! 5
|  Патрик Депайе

|align="right"|34
|-
! 6
|  Джон Уотсон

|align="right"|25
|-
! 7
|  Джоди Шектер

|align="right"|24
|-
! 8
|  Жак Лаффит

|align="right"|19
|-
! 9
|  Жиль Вильнёв

|align="right"|17
|-
! 10
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|17
|-
! 11
|  Алан Джонс

|align="right"|11
|-
! 12
|  Риккардо Патрезе
|

|

|align="right"|11
|-
! 13
|  Джеймс Хант

|align="right"|8
|-
! 14
|  Патрик Тамбе

|

|align="right"|8
|-
! 15
|  Дидье Пирони

|align="right"|7
|-
! 16
|  Клей Регаццони

|align="right"|4
|-
! 17
|  Жан-Пьер Жабуи
|
|

|align="right"|3
|-
! 18
|  Ханс-Йоахим Штук

|align="right"|2
|-
! 19
|  Витторио Брамбилла

|
|
|align="right"|1
|-
! 20
|  Дерек Дейли
|
|
|

|
|

|

|align="right"|1
|-
! 21
|  Эктор Ребаке

|align="right"|1
|-
! 22
|  Брет Ланджер

|
|align="right"|0
|-
! 23
|  Бруно Джакомелли
|
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! 24
|  Йохен Масс

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 25
|  Жан-Пьер Жарье

|
|
|
|
|

|
|
|

|align="right"|0
|-
! 26
|  Рене Арну
|
|

|

|
|

|

|

|align="right"|0
|-
! 27
|  Рольф Штоммелен
|
|

|align="right"|0
|-
! 28
|  Нельсон Пике
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! 29
|  Кеке Росберг
|
|

|align="right"|0
|-
! 30
|  Руперт Киган

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 31
|  Харальд Эртль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Жаки Икс
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 33
|  Бобби Рэйхол
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Артуро Мерцарио

|align="right"|0
|-
! -
|  Ламберто Леони

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дэнни Онгейс

|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Михаэль Блекемолен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Эдди Чивер

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Альберто Коломбо
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дивина Галица

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Беппе Габьяни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Эмилио де Вильота
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Джоф Лиз
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Тони Триммер
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ханс Биндер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Джимакс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы 1

Сезоны Формулы-1